Sanje so lahko:

 Sanje, namišljeno doživetje zvokov, slik ali drugih občutkov med spanjem
 Sanje, založba
 Sanje, pesem Franceta Prešerna
 Sanje, japonsko ameriški film iz leta 1990